FSE steht für:
 Farm Scale Evaluation, in der Biotechnologie
 Fast Software Encryption, in der Informatik
 Fast Spin Echo, ein Verfahren der Magnetresonanztomographie
 Fédération du Scoutisme Européen, ein internationaler Pfadfinderverband
 Federation of Scriptwriters in Europe
 Feline Spongiforme Enzephalopathie, eine durch atypische Eiweiße gekennzeichnete tödliche Erkrankung des Gehirns bei Katzen 
 Ferrovie del Sud Est, Eisenbahn- und Bus-Gesellschaft in Apulien, Italien
 Field Sales Engineer, Außendienstmitarbeiter, Verkäufer, Vertreter
 Flight Support Equipment
Fonds Social Européen bzw. European Social Fund, siehe Europäischer Sozialfonds
 Football Supporters Europe, ein europäisches Netzwerk von Fußballfans
 Frankfurter Wertpapierbörse (engl. Frankfurt Stock Exchange), als wichtigste Börse Deutschlands 
 Freischaltelement in der Sicherheitstechnik
 Freisprecheinrichtung
 Fremont Street Experience, eine Attraktion in Las Vegas
 Full Screen Editor
 Full System Encryption, ein Verfahren in der Informatik bei dem ein komplettes System verschlüsselt wird

FsE steht für:
 Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, ein Formular der Finanzverwaltung für die Aufnahme eines Gewerbebetriebs, einer selbstständigen Arbeit, einer Land- und Forstwirtschaft oder für die Gründung einer Gesellschaft. 

fse steht für:
 Finnische Zeichensprache (ISO-639-3-Code), von der schwedischen Zeichensprache (Svenskt teckenspråk) abgeleitete Zeichensprache in Finnland 

FSE